

Astronomia
 3780 Maury – asteroide della fascia principale
 Cratere Maury – cratere lunare

Geografia
 Maury – comune francese situato nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 Maury –  census-designated place degli Stati Uniti d'America, situata nello Stato della Carolina del Nord
 Maury Island – isola degli Stati Uniti d'America che si trova nello stato di Washington
 Maury City – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Tennessee
 Contea di Maury – contea dello Stato del Tennessee, negli Stati Uniti
 Ghiacciaio Maury – ghiacciaio situato sulla costa di Black, nella parte orientale della Terra di Palmer, in Antartide

Persone
 Maury muusic (2022) – giovane produttore italo marocchino 
 Alain Maury (1958) – astronomo francese
 Antonia Maury (1866-1952) – astronoma statunitense
 Clément Maury (1985) – calciatore francese
 Eugenio Maury di Morancez (1858-1943) – imprenditore e politico italiano
 James Maury Henson (1936-1990) – artista, inventore, fumettista e cineasta statunitense
 Jean-Siffrein Maury (1746-1817) – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Julien Maury (1978) –  regista, produttore cinematografico e televisivo francese
 Matthew Fontaine Maury (1806-1873) – meteorologo e oceanografo statunitense
 Rafael Santos Borré Maury (1995) – calciatore colombiano
 Serge Maury (1946) – ex velista francese

Pagina correlate
Mauri